Красно́ва — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Краснова, Анастасия Александровна (род. 1986) — российская шашистка.
 Краснова, Анисья Васильевна (1910—?) — депутат Верховного Совета СССР V созыва.
 Краснова, Вера Ивановна (род. 1950) — советская конькобежка.
 Краснова, Галина Владимировна (в замужестве: Врублевская; род. 1945) — русская писательница.
 
 Краснова, Зоя Игнатьевна (1938—2014) — аппаратчица комбината, Герой Социалистического Труда.
 Краснова, Лидия Фёдоровна (1870—1949) — русская оперная певица.
 Краснова, Мария Васильевна (1955—2022) — украинская учёная-правовед.
 Краснова, Нина Петровна (род. 1950) — русская поэтесса.